Le nom Clarendon peut désigner :

Toponymes 

 Clarendon (Québec) ;
 Clarendon (Nouveau-Brunswick) ;
 Clarendon (Arkansas) ;
 Clarendon (Vermont) ;
 Clarendon, une localité du Comté d'Orleans dans l'État de New York ;
 Clarendon, siège du comté de Donley au Texas.
 Comté de Clarendon, en Caroline du Sud ;
 Clarendon County, New South Wales
 Paroisse de Clarendon, en Jamaïque ;
 Clarendon, un borough du comté de Warren, en Pennsylvanie.

Personnalités 

 Edward Hyde de Clarendon,  de Clarendon, magistrat, historien et homme d'État anglais.
 Bernard Gavoty (1908-1981) organiste, musicographe et critique musical français : il signait ses articles au Figaro sous le pseudonyme de Clarendon.
 Layshia Clarendon, joueuse américaine de basket-ball
 Roger Clarendon, fils illégitime du Prince Noir et conspirateur anglais.

Autres 
 Clarendon Press, Presses universitaires d'Oxford ;
 Laboratoire Clarendon de l'Université d'Oxford.
 Clarendon, une police d'écriture de la famille égyptienne (ou mécane).
 Comte de Clarendon, un titre de noblesse
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais